Damascus Int. Airport är en flygplats i Syrien. Den ligger i den sydvästra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Damaskus. Damascus Int. Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Damascus Int. Airport är mycket platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Shārat ‘Aşbah ash Sharqīyah,  meter över havet,  kilometer sydväst om Damascus Int. Airport. Närmaste större samhälle är ‘Irbīn,  kilometer nordväst om Damascus Int. Airport. 

Trakten runt Damascus Int. Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Damascus Int. Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Syrien